Ве́ра Энн Фарми́га (; род. 6 августа 1973, Клифтон, Пассейик, Нью-Джерси, США) — американская актриса театра, кино и телевидения украинского происхождения, кинорежиссёр и продюсер. Актёрскую карьеру Вера Фармига начала в театре, а затем в 1997 году состоялся её кинодебют в телефильме .

Первой её заметной работой в кино стала роль наркоманки и матери двоих детей Ирен Моррисон в драматическом фильме , которая принесла ей номинацию на премию «Независимый дух», за «Лучшую женскую роль» в 2005 году. После она сыграла одну из главных ролей в криминальной драме «Отступники» (2006), за свою роль Фармига получила номинацию на премию «Империя», за «Лучший женский дебют» и была номинирована на «Премию Гильдии киноактёров США», за «Лучший актёрский состав в игровом кино» в 2007 году.

За исполнение роли Алекс Горан в драматическом фильме «Мне бы в небо» (2009) Вера Фармига была номинирована на премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и Премию Гильдии киноактёров США за «Лучшую женскую роль второго плана» в 2010 году.

Большую известность ей принесла роль Нормы Бейтс в телесериале канала A&E «Мотель Бейтс», где она также выступила в роли продюсера, за эту роль Вера Фармига была номинирована на премию «Эмми» за «Лучшую женскую роль в драматическом сериале» в 2013 году и была удостоена премии «Сатурн», как «Лучшая телеактриса» в 2014 году.

Ранние годы и образование 
Вера Фармига родилась 6 августа 1973 года в городе Клифтон, округ Пассейик, штат Нью-Джерси, США. Она второй ребёнок из семи детей иммигрантов из Украинской ССР. Отец Михаил — компьютерный инженер, мать Любовь — школьная учительница. Она была воспитана в островной украинско-американской общине в Эрвингтоне, Нью-Джерси. До шести лет Фармига не разговаривала на английском языке. Когда ей исполнилось двенадцать лет, семья переехала из Эрвингтона в Уайтхаус (станция в Нью-Джерси). После она посещала украинскую греко-католическую школу в Нью-Йорке и вступила в украинский фольклорно-танцевальный ансамбль Syzokryli. Фармига занимается танцами, является профессиональной пианисткой и бывшим членом украинской скаутской организации.

В 1991 году она окончила центральную районную школу Hunterdon. Во время её первого года обучения в ней, Фармига часто сидела на скамейке запасных во время футбольной игры и её друг убедил Фармигу пойти на прослушивание в школьную постановку «Вампир», в которой она получила главную роль. После Фармига поступила в школу изобразительного исполнительского искусства в Сиракузском университете, которую окончила в 1995 году.

У Фармиги есть старший брат Виктор и пять младших братьев и сестёр: Стефан, Надя, Александра, Лариса и Таисса Фармига (которая также стала актрисой). Её бабушка и дед по материнской линии, Надя (23 октября 1925 — 19 октября 2014 года) и Теодор (20 марта 1921 — 4 февраля 1990 года), познакомились в Карлсфельде во время Второй мировой войны. В своё время её дед работал слесарем для армии США. Теодор и Надя поженились в Мюнхене в 1946 году и эмигрировали в США (на борту американского военного корабля «USS General M. B. Stewart») в 1950 году, когда её матери было 14 месяцев.

Карьера

1996—2001: Начало карьеры 
В феврале 1996 года Фармига сыграла роль Миранды в пьесе «Буря», в американской, театральной консерватории. Она также принимала участие в нескольких постановках в качестве члена «The Barrow Group», престижной театральной компании в Нью-Йорке, где она сыграла Нину Заречную в пьесе «Чайка» (1996) и Анну в пьесе «Хорошо» (1996).

Фармига осуществила свой Бродвейский дебют наряду с Эдом Харрисом и Дэниелом Мэсси 17 октября 1996 года, в качестве дублерши Эмми Страубе, в фильме «Taking Sides». Следующей работой в её карьере стал телевизионный фильм «Роуз Хилл», в котором она сыграла Эмили Эллиот. Фильм вышел в эфир на канале CBS 20 апреля 1997 года. После Вера играла бывшую рабыню Кейтлин в приключенческом, фэнтези-сериале «Рёв», вместе с Хитом Леджером и Себастьяном Роше. Фармига заявила, что сериал должен был называться «Храброе сердце», его премьера состоялась 14 июля 1997 года, но впоследствии сериал был закрыт после показа только одного сезона.

В следующем году актриса снялась в одном из эпизодов процедурного, драматического телесериала канала NBC «Закон и порядок», в роли Линдси Карсон, дочери осуждённого убийцы. В конце 1990-х годов, она продолжала появляться на сцене телевидения и кино. Вскоре Фармига получила второстепенную роль Кэрри, в драматическом триллере «Возвращение в рай», в котором она снялась вместе с Винсом Воном и Хоакином Фениксом, фильм был показан в кинотеатрах 14 августа 1998 года. Два года спустя, Фармига получила второстепенную роль Лизы Тайлер в романтической драме «Осень в Нью-Йорке», вместе с Ричардом Гиром и Вайноной Райдер. Фильм был выпущен 11 августа 2000 года и собрал в прокате в общей сложности $90,7 млн по всему миру с бюджетом в $65 млн, став самым финансово успешным проектом 2000 года.

Следующий фильм с её участием — криминальная драма «Отступники», была выпущена 11 августа 2000 года, в ней она сыграла Мириам Келли, дочь Кристофера Уокена. В следующем году, Фармига получила главную роль чешской иммигрантки Дафны Хэндловой в триллере «15 минут славы», её партнёром по фильму стал Роберт Де Ниро. Фильм был выпущен 9 марта 2001 года и имел кассовый успех, собрав $56,4 млн.

После она снялась в британско-македонской драме «Прах», вместе с Джозефом Файнсом, премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 29 августа 2001 года. Впоследствии Фармига вошла в основной актёрский состав процедурно-драматического сериала канала NBC «Под прикрытием», в роли Алекс Кросс. Премьера сериала состоялась 30 сентября 2001 года, но вскоре он был закрыт после показа одного сезона. Затем она воплотила образ королевы Джозефины в телевизионном фильме «Белоснежка», который вышел в эфир 28 октября, 2001 года.

2002—2008: Прорыв 
Фармига получила главную роль в романтической драме «Любовь во времена когда деньги решают всё», премьера которой состоялась 11 января 2002 года, а позднее она получила ограниченный выпуск 1 ноября 2002 года. В июне 2002 года, она сыграла Хелен в пьесе Дэвида Элдриджа «Под голубым небом», на театральном фестивале в Уильямстауне . Ральф Хаммам написал о Фармиге в этом спектакле:

После актриса снялась вместе с Эдриеном Броуди в комедийной драме «Кукла», которая была выпущена 13 сентября 2003 года. Прорывом в карьере Фармиги стала роль нарко-зависимой матери Ирен Моррисон, в независимом драматическом фильме «До последней черты» (2004), премьера которого состоялась 15 января 2004 года. Эта роль принесла ей «Премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса» и номинацию на премию «Независимый дух», за «Лучшую женскую роль» в 2005 году. 

Далее она появилась в драматическом, телевизионном фильме «Ангелы с железными зубами», который был выпущен 15 февраля 2004 года на канале HBO. Затем Фармига снялась в роли детектива Сьюзен Браун, в американской адаптации британского, криминально-драматического сериала «Прикосновение зла». Премьера сериала состоялась 12 марта 2004 года и он имел хорошие отзывы критиков, однако не был продлён на второй сезон.

Позднее в том же году она получила второстепенную роль Джослин Джордан в политическом триллере «Маньчжурский кандидат», её партнёрами по фильму стали Дензел Вашингтон и Мерил Стрип. Фильм был выпущен 30 июля 2004 года и получил хорошие отзывы критиков, собрав в прокате $96,1 млн. В следующем году она снялась в фэнтези-драме «Неудачник», вместе с Аароном Экхартом и Иэном МакКелленом. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 9 сентября 2005 года.

Затем Фармига снялась вместе с Леонардо Ди Каприо и Мэттом Дэймоном в роли полицейского психиатра доктора Мэдлин Мэдден в фильме «Отступники». Картина, выпущенная 6 октября 2006 года, получила одобрение критиков и выиграла четыре премии «Оскар», включая номинацию «Лучший фильм». В мировом прокате бюджет фильма составил $90 млн. За исполнение своей роли в этом фильме Фармига была номинирована на премию «Империя» за «Лучший женский дебют» и совместно с её коллегами получила номинацию на «Премию Гильдии киноактёров США» за «Лучший актёрский состав в игровом кино» в 2007 году.

Далее она снялась в роли Терезы Гэзелл, в криминальном триллере Уэйна Крэймера «Беги без оглядки», который был выпущен 24 февраля 2006 года. Также в этом году актриса сыграла проститутку из восточной Европы в романтической драме Энтони Мингеллы «Вторжение», премьера которой состоялась 9 ноября 2006 года. Фармига впоследствии получила ведущую роль Софи Ли, в корейско-американской, романтической драме Джины Ким «Никогда навсегда», премьера которой состоялась 18 января 2007 года. Её выступление получило высокие оценки критиков, а критик Аллен Джонсон назвал её «одной из лучших американских актрис».

После Фармига снялась в психологическом триллере «Джошуа» (2007), а затем сыграла главную роль в драме «Услуга за услугу», премьера которой состоялась 20 января 2008 года. Её работа в этом фильме получила благоприятные отзывы критиков, а критик Дэвид Эдельштейн заявил что «Фармига была пугающе хороша» и добавил:

12 сентября 2008 года в показ вышла британская, историческая драма «Мальчик в полосатой пижаме», в которой Фармига сыграла Эльзу Гесс. Фильм основанный на одноимённом романе Джона Бойна был хорошо принят критиками, собрав в прокате $44,1 млн. Фармига получила «Премию британского независимого кино», как «Лучшая актриса» в 2008 году. Затем она снялась в британско-российской, военной драме «По этапу» вместе с Джоном Малковичем, которая была выпущена в России 4 марта 2008 года. Её следующая роль — агент ЦРУ Эрика Ван Дорен в политическом триллере «Ничего, кроме правды», в котором её партнёрами по фильму стали Мэтт Диллон и Кейт Бекинсэйл. Эта роль принесла Фармиге номинацию на премию «Выбор критиков», за «Лучшую женскую роль второго плана» в 2009 году.

2009—2012: Режиссёрский дебют 
Фармига сыграла главную роль Кейт Коулман в психологическом триллере «Дитя тьмы». Фильм был выпущен в США 24 июля 2009 года и несмотря на смешанные отзывы критиков, он стал кассово-успешным проектом, собрав в прокате $78,3 млн. Актёрская игра Веры получила высокую оценку, а критик Тоби Янг писал что «она становится более убедительной, когда история разворачивается». Затем она появилась в роли баронессы Авроры в романтической драме «Удача винодела», премьера которой состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 12 сентября 2009 года.

Затем она сыграла Алекс Горан в трагикомедийном, художественном фильме Джейсона Райтмана «Мне бы в небо», вместе с Джорджем Клуни и Анной Кендрик. Фильм был выпущен 4 декабря 2009 года и получил всеобщее признание, собрав в прокате $166,8 млн. Критик Роджер Эберт оценил работу Фармиги в фильме заявив что «она является одной из самых красивых и самых привлекательных женщин в кино». За свою роль в этом фильме Вера Фармига была номинирована на премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Премию Гильдии киноактёров США», за «Лучшую женскую роль второго плана» в 2010 году.

В октябре 2009 года Фармига присоединилась к актёрскому составу романтической комедии «Криминальная фишка от Генри», в роли театральной актрисы Джулии. Фильм был показан на Международном кинофестивале в Торонто 14 сентября 2010 года и хотя он получил смешанные отзывы критиков, актёрскую работу Фармиги хвалили. После актриса сыграла капитана Коллин Гудвин в фантастическом боевике Данкана Джонса «Исходный код», премьера которого состоялась 11 марта 2011 года, а на экраны он был выпущен 1 апреля 2011 года. Фильм имел коммерческий успех, собрав $147,3 млн по всему миру с бюджетом в 32 миллиона долларов. Далее Фармиге предложили главную роль в биографическом фильме «Проповедник с пулемётом» (2011), но она отказалась от этой роли из-за беременности.

Вскоре состоялся режиссёрский дебют Фармиги — религиозная драма «Небо и земля», в которой она также снялась в роли взрослой Коррин Уолкер. Фильм получил положительные отзывы критиков после премьеры 23 января 2011 года и имел ограниченный прокат в США 26 августа 2011 года. Многие из членов её семьи, также приняли участие в проекте: младшая сестра, Таисса Фармига сыграла Корин Уокер в подростковом возрасте, муж Ренн Хоуки присутствовал в качестве продюсера и музыкального директора и её двоюродный брат Эдриан Смит работал в качестве арт-куратора. Она получила номинации в актёрской и режиссёрской категориях: премия «Готэм» за «Лучшую режиссёрскую работу» и премия «Спутник» за «Лучшую женскую роль». В своём обзоре фильма, критик Кирк Ханикатт отметил что «режиссёрские дебюты актёров не бывают лучше, чем этот».

Её следующая роль — Венди Уитман в независимой, комедийной драме «Козы», её партнёрами по фильму стали Дэвид Духовны, Тай Баррелл, Дакота Джонсон и др. Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 24 января 2012 года, а после он вышел в ограниченном выпуске в США 10 августа 2012 года.

В том же году она сыграла роль оперативника ЦРУ Кэтрин Линклейтер в триллере Даниэля Эспиноса «Код доступа „Кейптаун“», вместе с Райаном Рейнольдсом и Дензелом Вашингтоном. Премьера фильма прошла в Нью-Йорке 7 февраля 2012 года, но он был выпущен на экраны спустя три дня. Хотя картина получила смешанные отзывы критиков, она имела финансовый успех, собрав $208,1 млн с бюджетом во всём мире $85 миллионов.

2013—настоящее время 
Летом 2013 года Вера Фармига была заявлена на роль Нормы Луизы Бейтс, матери Нормана Бейтса, в драматическом телесериале канала A&E «Мотель Бейтс». Сериал представляет собой современную перезагрузку фильма ужасов Альфреда Хичкока «Психо» (1960). В основной актёрский состав проекта также вошли Фредди Хаймор, Макс Тириот, Оливия Кук, Нестор Карбонель, Никола Пельтц и Кенни Джонсон. За исполнение роли властной матери психически нездорового юноши Нормана Бейтса Фармига была номинирована на премии «Эмми» (2013), «Сатурн» (2015), «Спутник» (2014), «Выбор народа» (2014) и др. А также была удостоена премий «Сатурн» (2014), «Выбор народа» (2017) и др. В дополнение к главной роли в сериале, она также выступила в качестве продюсера, а позже исполнительного продюсера, второго сезона и последнего, пятого сезона.

После она появилась в фильме ужасов Джеймса Вана «Заклятие», вышедшего 19 июля 2013 года. Этот фильм стал одним из самых кассовых фильмов ужасов всех времён, собрав $318 млн по всему миру с бюджетом в $20 млн. Фармига играла исследователя и ясновидящую Лоррейн Уоррен, вместе с Патриком Уилсоном. Фильм основан на реальных событиях из жизни исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов, в частности о том как в 1971 году они исследовали демоническую активность, происходящую на ферме в Род-Айленде. Она также исполняла свою роль в сиквеле этого фильма «Заклятие 2», сюжет которого фокусируется на случае возникновения полтергейста в Лондоне в 1977 году. Фильм вышел на экраны 10 июня 2016 года и как и его предшественник, был встречен положительными оценками критиков и коммерческим успехом, собрав $320.3 млн во всем мире с бюджетом $40 млн, став в итоге вторым самым кассовым фильмом ужасов всех времен.

В 2013 году Фармига появилась в роли Эдит Мартин в романтической комедии «Миддлтон», вместе с Энди Гарсиа и Таиссой Фармигой. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Сиэтле 17 мая 2013 года, а позднее он был выпущен в ограниченном количестве показов 31 января 2014 года.

. Затем она сыграла роль Элис в румынско-американском комедийно-драматическом фильме «Ближе к луне». Этот фильм режиссёра Нае Каранфила был выпущен в Румынии 7 марта 2014 года и получил ограниченный прокат в США 17 апреля 2015 года. Далее Фармига снялась в юридической драме Дэвида Добкина «Судья» в роли Саманты Пауэлл, фильм был выпущен 10 октября 2014 года и имел коммерческий успех в прокате, собрав $84,4 млн с бюджетом в $50 миллионов
.

После Фармига снялась в роли Элеаноры Финч в комедии «Специальные корреспонденты», премьера которой состоялась на кинофестивале Tribeca 22 апреле 2016 года, прежде чем была выпущена в мировом прокате 29 апреля 2016 года. После она сыграла Элис Ферт в приключенческой комедийной драме Джордана Робертса «Сожги свои карты», премьера которой состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 9 сентября 2016 года. Фармига также снялась в роли доктора Норы Филлипс, вместе с Дакотой Фаннинг и Клайвом Оуэном в короткометражном фильме «Побег» режиссёра Нила Бломкампа. Фильм был выпущен в мировом прокате 23 октября 2016 года.

В 2019 году актриса была номинирована на премию «Эмми» в категории «Лучшая женская роль в второго плана в мини-сериале или фильме» за роль прокурора Элизабет Ледерер в сериале «Когда они нас увидят».

Личная жизнь

Семья и отношения 
Вера Фармига познакомилась с французским актёром Себастьяном Роше на съёмках телесериала «Рёв», она уехала с ним на Багамы (где прошла их свадьба) после того, как съёмки закончились в 1997 году. После семи лет брака, Фармига и Роше развелись в 2004 году. Далее она начала встречаться с музыкантом , с которым её познакомил их общий друг Аллен Хьюз на съёмках телесериала «Прикосновение зла». Они поженились 13 сентября 2008 года, когда Вера была на пятом месяце беременности. У супругов двое детей, сын — Финн Макдоннелл Хоуки (род. 13 января 2009 года) и дочь — Гитта Любовь Хоуки (род. 4 ноября 2010 года). Семья владеет домами в Нью-Йорке и Ванкувере. Фармига также является невесткой актрисы и фотографа Молли Хоуки. У Веры есть младшая сестра, актриса Таисса Фармига, которую она считает своей лучшей подругой.

Религиозные убеждения 
Вера Фармига считает себя внецерковной христианкой. В августе 2011 года в интервью программе «Christianity Today», она сказала:

Я выросла в украинской католической христианской семье, и это моя вера. Мой отец привил мне первостепенное значение и заложенное в меня с рождения стремление определить для себя понятия Бога и святости. Это всегда было первым уроком наших родителей для нас. Я не проводила дома достаточно времени для участия в постоянных церковных службах, ведь мы часто путешествовали. Поэтому для нас Бог олицетворяет храмы и церкви, конечно, я не принадлежу ни к одной конкретной церковной организации, но я та, кто будет в состоянии находиться в любом месте поклонения богу.

Общественная позиция 
Во время полномасштабного российского вторжения на Украину, являющееся частью российско-украинской войны, активно поддержала Украину.

Фильмография

Актёрские работы

Режиссёр 
  — «»

Роли в театре

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.com.

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшей телеактрисе
Выпускники Сиракьюсского университета
Киноактрисы США
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшей актрисе